Zoatoupsi peut désigner :
 Zoatoupsi, un village du Cameroun de la Région du Centre dans l'arrondissement de Bikok,
 Zoatoupsi, un village du Cameroun de la Région du Centre dans l'arrondissement de Mbankomo.